

Patronyme 
 Alexis-Joseph Depaulis (1790 - 1867), sculpteur et graveur en médailles.
 Thierry Depaulis (né en 1949), historien indépendant des jeux et spécialement des cartes à jouer.
robert paul bruno Depaulis

Homonymie de patronyme
Patronyme français